En , Jorge Perdomo puede referirse a:

Jorge Fernando Perdomo, Físcal General de Colombia en 2016.
Jorge Perdomo Polanía, directivo de fútbol, presidente del Atlético Huila.